Ієссе (цар Картлі), Ієссе (1680–1727) — цар Картлі (1714–1716, 1724–1727). 
 Ієссе (цар Кахетії), Ієссе або Іса-хан (*იესე, д/н —15 вересня 1615) — цар Кахетії у 1614—1615 роках.